Тиша Вентурини (, в замужестве Хох, ; род. 3 марта 1973, Модесто, Калифорния) — американская футболистка и футбольный тренер, чемпионка мира (1999) и Олимпийских игр (1996) в составе сборной США. В годы учёбы в Университете Северной Каролины — четырёхкратная чемпионка NCAA, обладательница Херманн Трофи (1994), лучший игрок обороны (1991) и лучший игрок нападения (1994). Одна из основательниц профессиональной Женской объединённой футбольной ассоциации и её первая чемпионка в составе клуба «Сан-Хосе Сайбер-рэйз» (2001).

Игровая карьера 
Родилась и выросла в Модесто (Калифорния). Играла в футбол с 4 лет, к 10 годам выступала за команды мальчиков и в 13 лет присоединилась к программе Олимпийского развития. С 1991 по 1994 год играла в составе сборной Университета Северной Каролины — команды, бывшей в это время безусловным лидером студенческого женского футбола в США (за эти четыре года «Норт Каролайна Тар Хилз» одержали 97 побед при 1 поражении и 1 ничьей) и четырежды выиграла чемпионат NCAA в I дивизионе. Всего сыграла 95 матчей, из них в 93 выходила на поле в стартовом составе, забила 69 голов и отдала 51 результативную передачу, в том числе 7 голов и 9 пасов в 14 играх финальных турниров NCAA. В 1991 году, в первый год выступлений, забила 21 гол и сделала 16 результативных передач и была признана лучшей футболисткой-первокурсницей Конференции атлантического побережья, трижды (в 1991, 1993 и 1994 года) признавалась лучшей футболисткой плей-офф конференции. Все четыре сезона включалась в символическую первую сборную NCAA, в 1991 году признана лучшим игроком обороны финального турнира NCAA, в 1994 году — лучшим игроком нападения этого турнира. В последнем сезоне также названа лучшим игроком Конференции атлантического побережья и стала лауреатом Херманн Трофи — ежегодной награды лучшим студентам-футболистам США. В 1995 году награждена медалью Паттерсон как лучшая студентка-спортсменка Конференции атлантического побережья.

В 1987 году включена в состав сборной девушек США (до 19 лет). В том же году была впервые приглашена в основную национальную сборную, но отказалась от этого предложения из-за усталости и неуверенности в собственных силах. В итоге начала выступления за основную сборную США только в 1992 году. На чемпионате мира 1995 года выходила на поле в стартовом составе как центральный полузащитник, завоевала с командой бронзовые медали. Разделила первое место среди лучших бомбардиров сборной США на этом турнире. В следующем году в Олимпийском футбольном турнире, проходившем в США, забила победный гол в игре против сборной Дании (первый гол в истории женского олимпийского футбола), отличилась также в окончившемся со счётом 2:1 матче против сборной Швеции, замкнув ударом головой передачу Тиффени Милбретт. По итогам турнира сборная США и Вентурини стали олимпийскими чемпионками. На чемпионате мира 1999 года, также проводившемся в США, провела два гола за восемь минут в ворота сборной КНДР; оба мяча были забиты головой. Вместе со сборной США стала чемпионкой мира. В финале против команды КНР вышла на замену вместо Милбретт на 115-й минуте игры. Матч закончился нулевой ничьей; в назначенной серии послематчевых пенальти Вентурини должна была бить седьмой среди американок, однако очередь до неё не дошла — сборная США победила со счётом 5:4 после того, как вратарь Брайана Скарри отразила удар Лю Инн, и завоевала чемпионское звание. Вентурини завершила выступления за сборную США в 2000 году. К этому времени, по собственным словам, футболистка чувствовала себя «выгоревшей», и тренеры сборной всё чаще предпочитали выпускать на поле в основном составе других игроков. Всего за время выступлений Вентурини провела за национальную команду 132 матча и забила 44 гола.

В период выступлений за сборную Вентурини также провела по одному сезону в полупрофессиональных лигах WPSL (1997) и W-League (1998). Играла за клуб «Делавэр Джинис». С образованием профессиональной Женской объединённой футбольной ассоциации (WUSA) провела три сезона за клуб «Бэй Эреа Сайбер-рэйз» (позднее «Сан-Хосе Сайбер-рэйз»), в первый сезон став с ним чемпионкой лиги. В следующие два сезона часто страдала от травм и в итоге завершила профессиональную игровую карьеру в августе 2003 года, за 3 года сыграв в WUSA 60 матчей в регулярном сезоне и 2 в плей-офф.

Дальнейшая карьера 
В 2000 году, по окончании выступлений за сборную, вышла замуж за Кейси Хоха, агента по продажам фирмы, производящей оборудование для гольфа. Супруги поселились в Ньюпорт-Биче, в дальнейшем в семье появились двое детей.

После завершения игровой карьеры Вентурини-Хох вместе с товарищами по сборной США Кристин Лилли и Мией Хэмм, занималась организацией футбольных мастер-классов и детских тренировочных лагерей. Совместно футболистки основали футбольную академию Team First. Вентурини-Хох также работала тренером на местном уровне, занимаясь со сборной девочек средней школы Ньюпорт-Бича. В 2020 году стала совладелицей нового клуба Национальной женской футбольной лиги (NWSL) «Энджел Сити», представляющего Лос-Анджелес. Этот клуб стал первым в NWSL, в котором владельцами большинства акций и руководителями совета директоров являютса женщины.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболистки США
Игроки женской сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Делавэр Дженис»
Игроки ФК «Сан-Хосе Сайбер-рэйз»
Выпускники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле
Футбольные тренеры США